Пенаш () — португальська власна назва.

Топоніми

Пенаш-Ройяш — парафія.